API eller Api kan syfta på:

 API – Applikationsprogrammeringsgränssnitt
 API – ett italienskt liberalt och centristiskt parti, som grundades den 11 november 2009, se Alleanza per l'Italia
 Api (berg) –  ett berg i Nepal